Kaluđerovo je lahko:
 Kaluđerovo, Babušnica (Srbija)
 Kaluđerovo, Bela Crkva (Srbija)